Vladimir Dolbonosov (1949), Sovjet voetballer, overleden in 2014
 Vladimir Dolbonosov (1970), Sovjet voetballer, geboren in 1970